Duffy's Tavern – film del 1945 diretto da Hal Walker
Duffy's Tavern – serie tv del 1954